«Сан-Франци́ско» () — музыкальная мелодрама 1936 года.

Сюжет 
События фильма начинаются в новогоднюю ночь 1906 года в Сан-Франциско, незадолго до землетрясения, которое 18 апреля разрушило большую часть города. К Блэки Нортону, циничному владельцу ночного клуба Paradise Cafe, обращается в поисках работы Мэри Блейк, дочь сельского священника и начинающая певица, мечтающая петь в опере. Услышав, как она поет, Блэки заключает с Мэри контракт сроком на два года. Вскоре талант певицы привлекает внимание Джека Берли, владельца оперного театра. Он приглашает Мэри на прослушивание, но Блэки отказывается отпустить девушку.

В один из вечеров Блэки отправляет Мэри спеть между выступлениями в церковном хоре своего друга, преподобного Тима Маллина. Священник рассказывает девушке о детстве её нанимателя и выражает надежду на то, что когда-нибудь Блэки изменится в лучшую сторону. Затем Берли предпринимает новую попытку переманить Мэри к себе. На этот раз Блэки предоставляет девушке право поступить по своему выбору, и она из чувства верности остаётся в клубе. Тем же вечером Блэки признается Мэри, что увлечен ею. Поняв, что она для него не более чем очередная игрушка, девушка уходит в театр к Берли.

Проходит некоторое время. В тот вечер, когда Мэри должна дебютировать в опере, в театр заявляется Блэки с намерением насильно увести её, так как она по-прежнему связана с ним условиями контракта. Однако её пение настолько трогает его, что он не решается сорвать выступление. По окончании спектакля Блэки приходит к Мэри в гримёрную. Она признается, что тоже неравнодушна к нему, и Блэки, воспользовавшись моментом, уговаривает её вернуться в клуб. В ночь, когда Мэри готовится к выходу на сцену в новом и чересчур откровенном костюме, в клубе появляется отец Маллин. Он обвиняет Блэки в том, что тот играет чувствами девушки и эксплуатирует её. После того, как Блэки бьет священника, Мэри вместе с последним уходит из клуба.

Далее Берли делает Мэри предложение, и она принимает его. Желая окончательно повергнуть Блэки, он добивается, чтобы у того отобрали лицензию на продажу спиртного. Полиция врывается в клуб и, разгромив его, арестовывает выступавших у Блэки девушек. Это происходит незадолго до «Цыплячьего бала» — конкурса, на котором владельцы клубов представляют свои лучшие номера. Блэки традиционно выигрывал этот конкурс и, отчаянно нуждаясь в деньгах, собирался победить и на этот раз, однако теперь, когда его труппа попала в тюрьму, о том не может быть и речи. Присутствуя на конкурсе, Мэри узнает, что её жених повинен в крахе Блэки. Она решает спасти любимого и, выступив за Paradise Cafe, приносит ему победу. Тем не менее, Блэки из гордости отказывается забрать приз.

Униженная Мэри собирается уходить, и в этот момент в Сан-Франциско начинается землетрясение. В наступившем хаосе Мэри и Блэки теряют друг друга из виду, и спустя несколько минут город превращается в руины. Далее Блэки день и ночь бродит по охваченному пожаром городу, безуспешно пытаясь разыскать любимую. Отец Маллин приводит отчаявшегося Блэки в лагерь, где размещены оставшиеся без крова жители. В лагере Блэки, услышав чудесное пение, понимает, что Мэри жива, после чего влюбленные воссоединяются.

Факты 
 Несколько сцен этого фильма срежиссировал ветеран Голливуда Д. У. Гриффит. Однако его имя не попало в титры.
 Старшая сестра Джанет Макдональд после подписания контракта с MGM сменила своё имя Блоссом Рок на псевдоним Мэри Блейк. Именно так звали героиню Макдональд в этом фильме.

В ролях 
 Кларк Гейбл — Блэки Нортон
 Джанет Макдональд — Мэри Блейк
 Спенсер Трейси — священник Тим Маллин
 Джек Холт — Джек Берли
 Джесси Ральф — миссис Берли
 Гарольд Хубер — Бэйб
В титрах не указаны
 Ирвинг Бейкон — отдыхающий на пикнике
 Беатрис Робертс — Forrestal Guest
 Гарри Майерс — гуляка
 Найджел Де Брулир — старик, выживший при землетрясении
 Гертруда Астор — пьяная женщина
 Винс Барнетт — пьяница на праздновании Нового года

Награды и номинации 
В 1937 году фильм получил «Оскар» за лучший звук. Кроме того он был номинирован на получение премии в пяти категориях:
 Лучший фильм
 Лучшая режиссура — Вуди Ван Дайк
 Лучшая мужская роль — Спенсер Трейси
 Лучший оригинальный сценарий — Роберт Е. Хопкинс
 Лучший ассистент режиссёра — Джозеф М. Ньюман
Кроме того лента получила «Медаль почёта» от журнала Photoplay.

Ссылки 
 О фильме на TCMDB.com
 Эпизод сцены землетрясения на Youtube.com

Фильмы-мелодрамы США
Музыкальные фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы MGM
Фильмы о Сан-Франциско
Фильмы Вуди Ван Дайка
Фильмы о землетрясениях
Фильмы США 1936 года
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» 1930-х годов